Krynica-Zdrój (gemeente)
 Krynica-Zdrój (stad)